Jürgen Teller bzw. Juergen Teller ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Teller (Philosoph) (1926–1999), deutscher Philosoph und Germanist
 Juergen Teller (Fotograf) (* 1964), deutscher Fotograf